Broadcom Corporation — бывшая американская корпорация, разработчик интегральных микросхем для устройств связи.

История 
Генри Самуэль и Генри Николас основали Broadcom в 1992 году в Лос-Анджелесе, три года спустя компания переехала в Ирвайн.

.

В июне 2007 года Комиссия США по международной торговле запретила импорт новых мобильных телефонов на чипах Qualcomm, обнаружив, что они реализуются в нарушение патентов, принадлежащих компании Broadcom. Патенты касались технологических решений в программном обеспечении, позволяющих продлить время работы аккумулятора телефона.

.

.

В мае 2015 года компания Avago Technologies объявила о намерении приобрести компанию Broadcom Corporation. После завершения сделки в начале 2016 года новое объединённое предприятие стало носить имя Broadcom Limited (зарегистрированное в Сингапуре), став седьмым по величине разработчиком полупроводниковых приборов с годовым оборотом около $15 млрд. Президент и гендиректор Avago Хок Тан (Hock Tan) стал руководить новым предприятием, а сооснователь и глава Broadcom Corp. по технологиям  стал главой по технологиям объединённой компании.

Логотип 
Эмблема включает жирный чёрный текст, расположенный поверх красной волны, которая имеет форму спектра сигнала с главным и побочными лепестками.

Приобретения 
В разные года Broadcom приобретал различные компании для быстрого выхода на новые рынки:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Broadcom
Компании, имеющие листинг акций на NASDAQ
Бесфабричные полупроводниковые компании
Полупроводниковые компании США